151-я бригада подводных лодок (сокращённо: 151-я БПЛ) — соединение подводных сил Черноморского флота, существовавшее в период с 1951 по 1956 годы.

История соединения 
Бригада была переформирована 27 января 1951 года на базе управления 3-го дивизиона 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота и была включена в состав 21-й дивизии ПЛ. В составе бригады находилось 10 подводных лодок типа «Малютка», все они базировались на Балаклаву. После расформирования бригады в 1956 году подводные лодки перечислены в состав 154-й бригады ПЛ.

Командный состав

Командиры 
 контр-адмирал Жданов, Алексей Степанович (1951 — ноябрь 1953);
 Смирнов, Николай Иванович (ноябрь 1953 — 29 ноября 1954);
 капитан 1 ранга Иванов, Павел Карпович (ноябрь 1954—1956).

Начальники штаба 
 Александров, Василий Митрофанович (1951—1952);
 Иванов, Павел Карпович (1952—1954).

Литература

Ссылки 
 Черноморский флот

Бригады подводных лодок ВМФ СССР
Соединения Черноморского флота